V — перший студійний альбом американської співачки Ванесса Гадженс. В Сполучених Штатах вийшов 26 вересня 2006.

Список пісень

Бонусні треки & DVDs 
Ексклюзив від Wal-Mart

Розширене видання: Диск 1 — CD

Розширене видання: Диск 2 — DVD
 Come Back to Me — 2:49
 Say OK — 3:39
 Come Back to Me (Live) — 2:56
 Say OK (Live) — 3:28
 Vanessa Hudgens Interview — 3:08

Чарти і сертифікати

Чарти

Сертифікати

Історія релізів

Примітки

Посилання 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Ванесси Гадженс
Альбоми Hollywood Records
Дебютні альбоми 2006
Золоті музичні альбоми